Мелик-Гайказян - фамилия:

 Мелик-Гайказян, Виген Иосифович (род. 1920) — советский и российский ученый и педагог. 
 Мелик-Гайказян, Елена Вигеновна — советский и российский ученый. 
 
 Мелик-Гайказян, Мария Вигеновна — советский и российский ученый.

См. также 
 Мелик
 Мелик-Гайказов
 Мелик-Пашаев